Enchanted (Marc Almond), een muziekalbum van Marc Almond
 Enchanted (Stevie Nicks), een muziekalbum van Stevie Nicks
 Enchanted (film), een film van Disney uit 2007
 Enchanted (soundtrack), de soundtrack van bovengenoemde film
 Enchanted (computerspel), een computerspel gebaseerd op bovengenoemde film
 Enchanted, een parfum van Céline Dion
 Enchanted, een lied van Delerium
 Enchanted, een lied van The Platters
 The Enchanted, een toneelstuk van Jean Giraudoux